Caire steht für:

 Caire (St. James Parish), Ort im St. James Parish, Louisiana, Vereinigte Staaten
 Le Caire, Gemeinde im Département Alpes-de-Haute-Provence, Frankreich

Caire ist der Familienname folgender Personen:

 Éric Caire (* 1965), kanadischer Politiker
Giuseppe Caire (* 1965), italienischer Nachrichtentechniker
 Victor Caire (* 1993), französischer Filmregisseur